FLX o fusta laminada encreuada
 flx o femtolux, unitat de luminositat
 FLX codi UCI de l'equip ciclista feminí Team Flexpoint